Марцинковский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Марцинковский, Алексей Михайлович (1915—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Марцинковский, Владимир Филимонович (1884—1971) — российский христианский публицист, богослов, проповедник и общественный деятель.
 Марцинковский, Кароль (1800—1846) — польский врач, социальный работник, филантроп.
 Марцинковский, Кшиштоф (1960—2013) — польский футболист.
 Марсинковски, Джей Ти (род. 1997) — американский футболист.
 Якса-Марцинковский, Антоний(1823—1880) — польский писатель, более известен под псевдонимами Л. Новосельского и Альберта Грыфа.

См. также 
 Марцинковская
 Марциновский